Ez a lista Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye műemlékeit tartalmazza.

A lista
 Miskolc műemlékeinek felsorolását Miskolc műemlékeinek listája tartalmazza

|}

Források 

A megye műemlékeinek listája 

Magyarországi műemlékek listái
Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemlékei